

Cmentarze wojenne w Niedrzwicy Dużej
 Cmentarz wojenny w Niedrzwicy Dużej (północny) – istniejący
 Cmentarz wojenny w Niedrzwicy Dużej (południowy) – przeniesiony